2 zbiorniki wodne w Polsce:
 Głęboki Dół – jezioro w woj. śląskim, w Tarnowskich Górach
 Głęboki Dół – staw w woj. wielkopolskim, w Poznaniu